

Persone 
Alessio Bernabei – cantante italiano,  ex membro dei Dear Jack
Bruno Bernabei – politico italiano
Domenico Bernabei da Cortona – architetto e intagliatore italiano
Ettore Bernabei – giornalista e produttore televisivo italiano
Giuseppe Antonio Bernabei – compositore italiano
Luca Bernabei – produttore e autore televisivo italiano
Matilde Bernabei – giornalista e produttrice televisiva italiana
Pier Antonio Bernabei – pittore italiano
Raymond Bernabei – calciatore statunitense
Tommaso Bernabei, detto il Papacello – pittore italiano
Ananteris bernabei – specie di scorpione della famiglia Buthidae

Pagine correlate 
 Barnaba